Vargem Alta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vargem Alta (ort), Espírito Santo, 
 Vargem Alta (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar